Bierkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bierkowice (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Bierkowice (Opole) in der Woiwodschaft Opole